Sezon 2015/2016 Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych – 24. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Rozpoczął się 11 grudnia 2015 roku w austriackim mieście Kühtai. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 21 lutego 2016 roku na torze w austriackim mieście Umhausen. Rozegranych zostało 6 zawodów w sześciu miejscowościach.

Podczas sezonu 2015/2016 odbyła się jedna ważna impreza w randze seniorów. To Mistrzostwa Europy w Saneczkarstwie na Torach Naturalnych, które zostały rozegrane na torze we włoskim Passeier.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Włoch Evelin Lanthaler. U panów po raz jedenasty z rzędu zwyciężył Włoch Patrick Pigneter. W dwójkach najlepsi po raz ósmy okazali się Włosi Patrick Pigneter i Florian Clara. Natomiast w klasyfikacji drużynowej zwyciężyli również Włosi.

Kalendarz zawodów Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Puchar narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - dwójki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - puchar narodów

Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)
2015 w saneczkarstwie
2016 w saneczkarstwie